Der Begriff Festhalle bezeichnet folgende Gebäude oder Gebäudekomplexe:

 Festhalle (Feuerbach), Gebäude in Stuttgart-Feuerbach
 Festhalle (Frankfurt am Main), eine Mehrzweckhalle in der hessischen Großstadt Frankfurt am Main.
 Festhalle (Landau), eine Mehrzweckhalle in der rheinland-pfälzischen Kreisstadt Landau in der Pfalz.
 Festhalle Viersen, eine Mehrzweckhalle in der nordrhein-westfälischen Kreisstadt Viersen.